Příjmení Štika nosí více významných osobností:

 František Štika (* 1960) – český házenkář
 Jaroslav Štika (1931–2010) – valašský národopisec a ředitel Valašského muzea v přírodě
 Jaroslav Štika (malíř) (1906–1940) – český malíř, grafik a ilustrátor, bratr Karla
 Karel Štika (1898–1975) – český malíř, bratr Jaroslava

 Milada Radová-Štiková (1920-2003)  – Doc. ing. arch., pedagožka ČVUT, teoretička architektury a památkové péče